Степное () — посёлок,
Новгородковский сельский совет,
Мелитопольский район,
Запорожская область,
Украина.

Код КОАТУУ — 2323081611. Население по переписи 2001 года составляло 204 человека.

Географическое положение 
Посёлок Степное находится на левом берегу реки Малый Утлюк,
выше по течению на расстоянии в 4 км расположен посёлок Малый Утлюг,
ниже по течению на расстоянии в 8 км расположено село Золотая Долина.
Река в этом месте пересыхает, на ней сделана запруда.
Рядом проходит автомобильная дорога  ().

История 
 1927 год — дата основания как село Ворошиловка.
 В 1958 году переименовано в село Степное.

Известные люди 
 В. П. Жарков — пулеметчик 262-го стрелкового полка 87-й гвардейской дивизии, рядовой. За подвиг, совершенный при освобождении посёлка Степного, был удостоен звания Герой Советского Союза.

Примечания

Ссылки 
 Степное на картах: 1943, 1991 годы.

Объекты, названные в честь Климента Ворошилова